Бегония:

 Бегония — род растений семейства Бегониевые.
 Бегония — нефтяное месторождение Анголы.
 (943) Бегония — астероид Главного астероидного пояса.